Пётр Серге́ев:
 Сергеев, Пётр Васильевич (1929—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Сергеев, Пётр Гаврилович (1885—1957) — советский химик-технолог.
 Сергеев, Пётр Егорович (1923—1945) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Сергеев, Пётр Петрович (1915—1969) — Герой Советского Союза.
 Сергеев, Пётр Федосеевич (?—?) — советский колхозник в Красноярском крае, Герой Социалистического Труда (1949).